Шумице се може односити на:

 Шумице (Београд), део Београда, општина Вождовац, Србија
 Шумице (Вишеград), насељено место у општини Вишеград, Република Српска, БиХ
 Шумице (Брно-околина), насељено место у округу Брно-околина, Јужноморавски крај, Чешка Република
 Шумице (Ухерско Храдиште), насељено место у округу Ухерско Храдиште, Злински крај, Чешка Република

или
 Шумице (Горње Ливаде), део Новог Сада
 ЦКС Шумице, Центар за културу и спорт Шумице